oscylator w fizyce i mechanice
 oscylator harmoniczny
 klasyczny oscylator harmoniczny
 kwantowy oscylator harmoniczny
 oscylator anharmoniczny
 oscylator w analizie technicznej
 oscylator cenowy
 oscylator w automacie komórkowym
 oscylator ekonomiczny